Forduló, helység Romániában
 Forduló, helység Ukrajnában
 Forduló, társalgáselemzési fogalom